Цигикал Олексій Миколайович, Олексі́й Микола́йович Циги́кал (Цигикало) (10 грудня 1976 — 17 квітня 2015) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Цигикал Петро Олександрович (* 20 червня 1966) — український офіцер Державної прикордонної служби, генерал-лейтенант, голова ДПСУ (з 25 липня 2017 року).